Gotisch Huis (Kampen), een koopmans- of patriciërswoning aan de Oudestraat te Kampen
 Gotisch Huis (Groningen), een van de oudste panden in de Brugstraat in de stad Groningen
 Gotisch Huis (Tiel), een van de oudste panden van Tiel, op de hoek van de Weerstraat en Kleibergsestraat